Карло Росси (, род. 17 марта 1960, Гриньяно-Полезине) — итальянский шахматист, международный мастер (2001).

Серебряный призёр чемпионата Италии 2004 г. Бронзовый призёр чемпионата Италии 2003 г.

В составе команды «Circolo scacchistico marosticense» / «VIMAR Marostica» победитель командных чемпионатов Италии 1993 и 1997 гг.

В составе сборной Италии участник шахматной олимпиады 2000 г.,  1991 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе традиционных новогодних турниров в Реджо-Эмилии.

Участник личных чемпионатов Европы и Евросоюза.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Карло Росси на шахматных олимпиадах
 Выступления Карло Росси в личных чемпионатах Европы
 Выступления Карло Росси в Кубках Митропы
 Выступления Карло Росси в Шахматной лиге четырёх наций

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам